Colônia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Floriano (ort), Piauí, 
 Camobi, ort, Rio Grande do Sul, Santa Maria, 

Robotskapade Brasilienförgreningar